Ива́н Ива́нович Козло́в:
 Козлов, Иван Иванович (1716—1788) — сенатор.
 Козлов, Иван Иванович (1779—1840) — русский поэт и переводчик.
 Козлов, Иван Иванович (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Козлов, Иван Иванович (1921—1980) — Герой Социалистического Труда.